Клин клином (фильм, 1986) — мелодрама 1986 года, режиссёр Дункан Гиббинс.
 Клин клином (фильм, 2012) — драма 2012 года, режиссёр Дэвид Барретт.